Трошково — название населённых пунктов в России.

 Трошково — деревня в Раменском городском округе Московской области.
 Трошково — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Трошково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Трошково — деревня в Юрлинском муниципальном округе Пермского края.
 Трошково — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Трошково — село в Тугулымском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Трошков
 Трошкова